Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ T:
 Brytyjski typ T składał się z 55 okrętów służących w czasie II wojny światowej
 Amerykański typ AA-1 składający się z trzech eksperymentalnych jednostek także był znany jako typ T.

Nazwy okrętów